Cette liste des fabricants de bicyclettes liste toutes les entreprises qui fabriquent des bicyclettes.

Description 

À quelques exceptions historiques près (telles, en France, les « Éts Ravat » ou la « Manufacture française d'armes et cycles » jusqu'aux ), les fabricants de bicyclettes ne produisent pas eux-mêmes les pièces entrant dans la fabrication de leurs bicyclettes.

Ces composants sont fabriqués par des entreprises spécialisées appelées « fabricants d'équipements » ou « équipementiers du cycle ». Parmi les fabricants de bicyclettes, on distingue les constructeurs, qui produisent leurs propres cadres (en fort déclin en Europe depuis le milieu des ), et les monteurs, qui montent des bicyclettes sur des cadres produits par d'autres.

Dans les années 1970, les grands constructeurs français (Peugeot, Motobécane, Gitane, Mercier) possédaient chacun une usine, éventuellement deux, de quelques centaines d'ouvriers produisant plusieurs centaines de milliers de bicyclettes par an (la production nationale dépassait les deux millions d'unités aux meilleures années). Le plus grand industriel de l'époque, la Schwinn Bicycle Company à Chicago, produisait en 1972 quelque  de vélos avec un effectif de . Le leader en 2009, Giant (Taïwan), possède huit usines d'où sortent plus de  d'unités par an (chiffres de 2009).

Certaines bicyclettes ne portent pas le nom de leur fabricant mais celui de la marque commerciale du distributeur. C’est notamment le cas des vélos Riverside, Rockrider, Vitamin et b'Twin, commercialisés par le groupe Décathlon (près d'un vélo sur deux vendus en France en 2009).

Depuis les années 2000, on assiste à la renaissance de petites marques qui entendent relever le niveau global face aux productions de masse, en particulier dans les secteurs des vélos à pignons fixes, du dirt, du street et dans la mouvance urbaine qui accompagne le retour de vélos plus élégants et stylés, comme les cruisers.

A 

 3T — .
 Aarios —  — Vélo acier fait sur mesure pour toutes tailles.
  —  — Ancienne filiale « ATAG Cycle Group » du groupe néerlandais ATAG, renommée « Accell Group NV » en 1998. Elle a racheté les marques et fabricants de cycles suivants : « Batavus », « Hercules Fahrrad », « Ghost », « Koga-Miyata », « Lapierre », « Loekie », « Mercier », « Raleigh », « Sparta B.V. », « Staiger », « Torker » et « Winora ». Possède également le fabricant d’agrès « Tunturi » (Finlande). Distributeur de pièces et d'accessoires sous la marque XLC.
 'Addictiv Cycles'  —  — marque née au pied du Ventoux, conception et assemblage de modèles VTT haut de gamme en carbone UD puis quelques modèles aluminium. Distribution et vente par correspondance.
 Adeline.
 Adlerwerke —  — Francfort-sur-le-Main — Société fondée en 1880, fabricant de vélos, motos et voitures.
 ADRIS -  — Marque fondée en 2009.
 Aero —  —
 Ahearne —  — Portland —
 Aiglon —  —  — Créée en 1902, la marque « Aiglon » est rachetée par Peugeot en 1922. 
 Alan —  —
Alchemy — 
 Alcyon —  — Neuilly-sur-Seine — Fondée en 1902, elle est rachetée par Peugeot en 1954. Elle a produit également des motos et des automobiles. 
 Allegro (Établissements des Cycles Allegro Arnold Grandjean S.A.) —  — Neuchâtel — La société est fondée en 1914 par le cycliste Arnold Grandjean avec ses frères Ali, Ulysse et Tell et un autre compagnon. Elle est la première à fabriquer des vélos de course en Suisse. Grandjean a choisi le nom Allegro parce que ses fans l'applaudissaient avec les mots « Allez, Gros ». Au début, les roues étaient construites dans un atelier à Fleurier, déplacé en 1923 dans un bâtiment de production à Neuchâtel. La société existait indépendamment jusqu'à dans les années 1980. Elle a été vendue au fabricant de vélos « Mondia ».
 Alléluia — .
 Aluminium —  - 36 avenue de Wagram, Paris. Marque créée par G. Ruppalley.
 Alpa — .
 Alpha —  — Marque fondée à Grenoble en 2013 — Conception et assemblage de vélos carbone ultra light. Vente par correspondance.

 American Bicycle Company —  — Chicago —
 American Cycle Manufacturing Company — New York, États-Unis.
 American Ormonde Cycle Company — New York, .
 Amsterdamer — Boufféré, . Vélo hollandais.
Angell, .
 Ankerrad — Suisse.
 Arcade — La Roche-sur-Yon, . Fabricant spécialiste du vélo à cardan.
 Argon 18 — Montréal, . Entreprise fondée en 1989 par l'ex-olympien Gervais Rioux. Fabrication spécialisée de vélos de route, de vélos de contre-la-montre et de triathlon et de vélos de piste haut de gamme.
 Armor.
 Arrow.
 Arligute.
 ATAG Cycle Group — , devenu «  » en 1998.
 Atena
 Attila — .
 Atlas — .
 Automoto — Saint-Étienne,  (1901). Née d'une restructuration de la « Société de construction mécanique de la Loire », elle-même issue de la réunion de trois précurseurs de l'industrie de la pièce détachée à Saint-Étienne. À la fabrication de pièces (moyeux et pédales de vélos puis diverses pièces pour motos et voitures), elle a rapidement adjoint la construction de bicyclettes et de motos, dont elle fabriquait elle-même les principaux composants. L'effectif était de  en 1947, avec une production de l'ordre de  par an. Associée quelque temps à « Terrot » (Dijon), elle a été absorbée par Peugeot en 1962. L'usine, située au  de l'avenue de Rochetaillée, a alors cessé la production de cycles mais elle a continué de produire des pièces et composants pour cyclomoteurs et automobiles sous le contrôle de Peugeot jusqu'à la fin des , puis sous celui de KSDSE (Koyo Steering Dijon & Saint-Étienne).

B 

 J.B. Barbier — Saint-Étienne,  (1910). Marques « JBB », « Royal-Fabric » et « Mecano ». Vendue en 1931 aux frères Simon en Corrèze.
 Barroux.
 Basso — .
 Bastaërt — 124 et 126 rue La Fayette, Paris, France.
 Batavus — Heerenveen, . Fabricant de bicyclettes depuis 1917, c'est l’un des plus grands du pays. Aujourd’hui propriété du groupe « Accell »
 Beaufort — Belgique. Fabricant de vélos électriques vintage.
 Beistegui Hermanos (BH Bikes) — Vitoria, . Constructeur de bicyclettes depuis les années 1920. Ses bicyclettes portent la marque BH. Il possède également une usine au Portugal. A racheté Micmo-Gitane ainsi que la branche cycle de Peugeot en 1990-1991 pour constituer le groupe Cycleurope, qu’il a revendu en 1996 au Suédois Grimaldi Industri AB.
 Beixo — . Vélos à transmission par cardan.
 Berg — . 
 Bergamont — 
Bertin — , Ancienne marque du nord de la France et importateur Shimano dans les années 1990, la marque est reprise dans les années 2010 en Bretagne par un membre de la famille.
 Gilles Berthoud — Pont-de-Vaux, . Montage de bicyclettes en petites séries et sur mesure. Fabrication de cadres, de porte-bagages et de divers équipements (selles en cuir, sacoches, roues).

 Blanc & Gautard — Charenton, .
 Blanchard-Grange (BGA) — Saint-Étienne, .
BH —  . (1909).
 Bianchi — Milan,  (1885). Rachetée par Cycleurope en 1997. C'était le plus grand fabricant italien de bicyclettes. Il a produit également des motos.
  — Rotterdam, .
 Bingham Cyclery, Inc — Salt Lake City, .
  — Bergerhof (Radevormwald), . Marque « Skandia » pour les pays scandinaves.
 Bottechia — .
 BMC —  (1986). Spécialisée dans les vélos sportifs haut de gamme pour la route et le VTT.
 Bombtrack — .
  — Milan,  - créée en 1908, rebaptisée Legnano (le nom de la ville natale de Bozzi). Marque « Aurora ».
Breezer, . Fondé en 1974 par Joe Breeze. Connue comme étant l'une des premières marques de VTT.
 Britania — Nantes, .

 Bronto Bikes — Oregon, . Artisan acier et titane.
 Brompton — Brentford,  (1982). Fabricant de vélos pliants haut de gamme.
 Birmingham Small Arms Company (BSA) — Birmingham, .
 Brilliant — , médaille d'argent à l'Exposition universelle de 1900.
 Buffalo Bicycles
 Bulls — .
 The Buffalo Cycle Co — Buffalo, . Marque « Envoy » et « Fleetwing ».
  (Eerste Nederlandsche Rijwiel ou ENR) — Deventer,  ; fondé par Henricus Burgers (1843-1903).
 Butterfield & Robinson — Toronto, .

C 

 Campagnolo — .

 CCM,  (Canada Cycle & Motor Co. Ltd) — , fondée en 1899.
 Caminade — .
 Cannondale — .
 Canyon — .
 Canyon — .
 Capelle — Dijon, .
  — Worksop, . Fondé par Fred Hanstock en 1898. Raleigh rachète la société en 1960.
 Carmen
 Carvin — , au 135 rue d'Alésia, Paris.
 — Monza, .
 Cazenave — Belin-Béliet,  - Cycles Cazenave créé en 1901 est un fabricant de bicyclettes basé à Belin-Béliet (Gironde) et fermé en 1975.
 Cycles Cattin — Grenoble, . Vélos ou tandems sur mesure à cadre acier ou titane.
 Cervélo — .
 Chain Bike Corporation — Allentown, .
 Charge - .
 Checker-Pig Bikes — .
 CIOCC — .
 Cilo — .
  — Milan, . Fondé par le coureur professionnel Cino Cinelli en 1948.
 Cizeron — Saint-Étienne, . Fabricant de cadres depuis sa fondation en 1928, devenu constructeur à partir de 1942. Ses effectifs s'élevaient en 1972 à 65 salariés pour une production annuelle de . Dépôt de bilan en 1983. Sur la fin, approvisionnait essentiellement les grandes surfaces, sous les marques « Anquetil », « Geminiani » et « Olympic ».
 Cycles Clément — . Fondé en 1878 par Adolphe Clément au 20 rue Brunel à Paris. Devient Clément-Gladiator par la fusion avec Gladiator au Pré-Saint-Gervais.
 Fernand Clément et Cie — . Usine et bureaux au 130 rue du bois à Levallois-Perret.
  — Graz, Autriche. Vélo sans chaîne, Noricum, partenariat avec Puch.
 Cleveland — . 6 place de la Madeleine, Paris.
 CMT — Aix-les-Bains, . Marque fabricant des cadres en titane sur mesure.

 Colnago — .

 Columbia, marque de  (Westfield Manufacturing Company).
 Commencal — .
 Confiance — Fontenay-le-Comte, . 
 Condor — Courfaivre, . Constructeur de bicyclettes à partir de 1893 (marque « Scheffer Frères »). Connu pour avoir fourni l'armée suisse en vélos de dotation jusqu'en 1993.
 Conti Milano — Conti Milano — Milan, . Constructeur de vélos à assistance électrique haut de gamme.
 Conqueror Cycles — Coventry, .
 Continental — Angers, .
 Construction Générale des Cycles —  - Liège.
 Consul - Hasselt, , marque de 
 Coronado — .
 Cosmopolis — .
 Cosmos (entreprise) — .
 Cottereau -  - Dijon, fabricant de voiture(ette)s, motos et vélos.
 Cowboy — .
 Crescent (qui signifie « route courbée ») ou American Crescent est une marque qui a été utilisée par :
 American Cycle Manufacturing Company, New York  ;
 American Bicycle Company, Chicago  ; 
 Edward K. Tryon & Company, Philadelphie  ;
 Monark (MCB),  ;
 Pope Manufacturing Company, Chicago  ;
 Rouse, Peoria, Illinois  ;
 Stein & Brothers, New Braunfels, Texas  ;
 Western Wheel Works, Chicago .
 Cresta — .
 Corsica — Marseille, . Créée en 1950. Constructeur de bicyclettes, logos et plaques, écussons corses.
 Cycles Coutrot — Paris, . 61 rue de Bretagne.
 Cycle ME — Golbey, , 9 rue du Colonel-Démange. Cette société conçoit et assemble des vélos à assistance électrique (VAE) depuis . Les vélos sont distribués sous la marque Moustache Bikes.
 Crawford — Hagerstown (Maryland),  ;
 Crossot.
 Cube — .

 CWS — Birmingham .
 Cycleurope — . Holding fondée en 1991 par fusion de « Beistegui Hermanos » (BH, propriétaire à 65 %), Peugeot et Gitane. En 1996, BH revend ses parts à Grimaldi Industri AB (Suède) et en 2004, la marque « Cycles Peugeot » est rendue à Peugeot. L’ancienne usine Peugeot de Romilly-sur-Seine, dans l'Aube reste propriété de Cycleurope. Elle est actuellement présente dans quarante-sept pays à travers le monde et propriétaire des marques « Bianchi », « Crescent », « Den Beste Sykkel » (DBS), « Everton », « Micmo-Gitane », « Kildemoes », « Legnano », « Monark » et « Puch ». Distributeur de pièces et d'accessoires sous la marque « Spectra » (anciennement : marque de cadres).
 Cyclelec — . Fabricant de composants et de cycles électriques depuis 2006.
 Cycles La Barquette — Grenoble, . Fabricant français de vélos cargos artisanaux.
Cycles Rouge-Gorges - Liège () Cycle Rouge Gorge.
 Cycles Sémaphore —  Riom (Auvergne). Depuis 2018, Cycles Sémaphore est le concepteur et assembleur du Sémaphore, un vélo artisanal rallongé ().
 Cyfac — Hommes, . Société fondée en 1982. Fabrication de cadres et montage sur mesure.

D 

 Da Silva — .
 Dahon — Los Angeles, . Du nom de son fondateur, David Hon. Premier fabricant mondial de vélos pliants, créé en 1982.
 Dainty — marque de .
 Dangre-Starnord — Valenciennes, . Constructeur. Marque « Eddy Merckx » dans les années 1970. Il a également produit des vélomoteurs.
 Daring
  — Watertown, . Vers 1892, Davis a commencé à fabriquer des bicyclettes.
 Devinci — Chicoutimi, . Fondé en 1987.
 Dawes Cycles — Birmingham, . Fondé en 1926. Marque « Galaxy ».
 Dayton
 Debaralle — Argenteuil, . Créée en 1902, la marque Aiglon est rachetée par Peugeot en 1922.
 Decauville — Petit-Bourg, . De 1891 à 1902, Decauville produit six modèles de cycles dont certains sont équipés afin de pouvoir circuler sur voie ferrée, par adjonction d'un système composé de trois tubes et d'un galet de roulement. La production emblématique de cette gamme est celle des tricycles, qui servent, entre autres, de base au prototype De Dion-Bouton.
 De Dion-Bouton – .

  — . Fondé par Camiel Schotte.
 Dei — Milan, .
 DBS: Den Beste Sikkel .
 Delcroix — Saint-Amand-les-Eaux, . Constructeur.
 Delizy & Poiret — rue Duret, Paris, .
 Delphin — .
 Doublettrack — . Montage de tandems.
 Devinci — Saguenay, .
 Diamond — Liège, . Depuis 1913.
Diamant Chemitz, Germany, established 1885, manufacturers of bicycles since 1895
 Di Blasi — . Vélos, tricycles et mobylettes pliables.
 Dilecta — Le Blanc, . L'entreprise (131 avenue Gambetta) rachète les cycles De Dion-Bouton et J.B. Louvet en 1936-1937.
 Distance Bike — Clermont-Ferrand, . Marque de vélos de série fabriqués dans les ateliers Victoire Cycles.
Douze Cycles — Beaune, . Fabricant de vélos cargos.
 Drössiger — Allemagne.
 Dürkopp — Bielefeld, . Marque « Diana ».
 Duteil-Berincolin
 L. Duterme — Orléans, .
 Duval-Pihet

E 

 Eddy Merckx Cycles — . Fondé en 1980 par Eddy Merckx.
Edelbikes — Grenoble, . Artisan, vélos sur mesure et véhicules pour handicapés.
 Egobike — Malemort-du-Comtat & Bédoin-Mont Ventoux, . Marque de cycle fondée en 2013. Composé d'un seul modèle en début d'année, la marque de cycle a développé une gamme complète de six modèles carbone et aluminium.
 Eiger — .
 Electra — . Fondée en 1993, Electra est spécialisée dans les bicyclettes type cruiser et urbaines. La marque est aussi dépositaire du brevet « flat foot » (pied plat), avec un pédalier avancé et une position droite du cycliste.
 Eleven Cycles - , Fondé en 2011.
 Ellsworth.
  Elvish.
 Elswick Hopper — , formé par la fusion, en 1913, des sociétés Elswick et Hopper. Les marques appartiennent aujourd'hui à « 1Tandem Group ».
 Emery — France.
Enigma — 
Epsilon Bikes — Lyon, . Artisan, vélos et vélos électriques sur mesure en acier
 Essor — .
 L'Étendard Français — . Ateliers de constructions mécaniques, Paris. Bicyclettes et tricycles.
 Eyllé — . Paris.
 Excelsior.

F 

 Fachleitner

  — Brigg, . Créé en 1930, racheté en 1978 par .
 Fahrradmanufaktur — .
  — .
 Favor — Clermont-Ferrand, .
 Fenwick frères
 Felix Fournier & Knopf — . 103 rue La Fayette, Paris. Marque « Luthy ».
 Festka - République tchèque.
 Ferraci — .
Ferraroli - . L'entreprise des Montagnes neuchâteloises, Ferraroli SA, basée à La Chaux-de-Fonds, a été mise en faillite le . Fleuron de la région, elle comptait huit employés. Connue très largement des milieux cyclistes, amateurs ou professionnels, les deux-roues qu'Alain Ferraroli confectionnait « sur mesure » dans son atelier passaient pour être les meilleurs du monde : six cents exemplaires étaient produits en moyenne chaque année. Un chiffre délibérément arrêté afin de garantir les hautes exigences que l'artisan s'étaient données pour objectif. Créée en 1978 par les deux frères Alain et Florent, la société s'était lancée dans le VTT au début des années 1980. En 1990, Alain reprenait seul les commandes et quittait la ville de La Chaux-de-Fonds pour s'installer dans un bâtiment moderne de  aux Eplatures. Soucieux d'offrir un bon produit à des sportifs moins fortunés, Alain Ferraroli s'était également lancé dans le « prêt-à-rouler ». Si les cadres de vélo étaient fabriqués au Japon, le montage se faisait à La Chaux. Cependant, certains modèles d'une gamme plus populaire étaient entièrement fabriqués au Japon chez un grand producteur de vélos.
 Fiat — . La fabrication commence en , l'usine de Villar Perosa fabrique les composants qui sont ensuite assemblés à Turin, dans des ateliers via Marocchetti, près de l'usine d'origine corso Dante. En 1912, à cause de la guerre en Libye, les commandes liées à la production de bicyclettes sont abandonnées en faveur des véhicules et de l'équipement, utilisés en Afrique.
 Flaig — Milan, . Marque « Milano ».
 Flandria (Clayes) — . Marque de légende du cyclisme Belge (utilisée par tous les champions flamands des années 1960 et 1970, Rik Van Looy, Walter Godefroot, Herman Van Springel, Freddy Maertens, Marc Demeyer, Michel Pollentier, Roger De Vlaeminck, et également Sean Kelly). Faillite de l'entreprise en 1980. Depuis, la marque a été reprise en Angleterre.

 Flying Pigeon — Tianjin, Chine.
 Focus
 Follis — Lyon, . Société fermée depuis le .
 Fondriest — .
  — Groningue, 
 Fonlupt — La Clayette, .
 Fourmentin.
La Fraise Cycles — Roubaix, . Fabricant de bicyclette sur mesure en acier et cours cadreur depuis 2016.
 Framy's — La Ville-aux-Dames, .
 France-Loire — Andrézieux-Bouthéon, . Société issue d'une restructuration des Éts. Sibilia au cours des années 1970. Contrainte au dépôt de bilan en 1983, la société est relancée peu après, rachète Saint-Étienne Cycles (liquidée en 1989) puis la marque Mercier (disparue en 1985). En 1991, elle passe sous le contrôle du groupe néerlandais ATAG (devenu Accell). L'usine compte alors 100 salariés et commence à panacher production et importation, ses débouchés se réduisant de plus en plus aux grandes surfaces. Outre sa propre marque et Mercier, elle a produit puis importé des vélos vendus sous la marque « Poulidor » et sous des marques de distributeurs. L'usine a cessé de produire vers 2005.
 France-Sport — Toulouse, . Créé par René Bancal, qui possédait une manufacture d'armes et de munitions de chasse.
 La Française — . 27 rue Saint-Ferdinand, Paris.
 La Française Diamant — . Magasins et bureaux au 9 rue Descombes à Paris, usines à Pantin.
 Frejus — Turin, .
  — Milan, .
Frullani(Fr)-Biars/Cere, Lot, .
 Fuji.

G 

 Établissements Henri Gautier & Léon Chapuis — Lyon, . Marques « Chimére », « Horer » et « Uranus ».

  — Dieren, . Fondé en 1892. C'est l’un des plus grands fabricants néerlandais de bicyclettes.
 Gallus — .
 Gendron Bicycles — . Magasin 6 Avenue de la Grande-Armée, Paris.
 Genesis — .
 Ghost
 Gios — . Très connue dans les années 1970 et 1980 pour des vélos de course très haut de gamme « Gios Torino ». Vainqueurs de nombreux Paris-Roubaix grâce à Roger De Vlaeminck. La marque a été vendue dans les années 2010 à son importateur au Japon.

 Giant — . Fondée en 1972. C'est aujourd'hui le plus grand constructeur mondial de bicyclettes (huit usines pour une production annuelle de plus de  d'unités en 2009).
 GIRS — . Fondé en 1997.
 Gitane ou Micmo — Machecoul, . Fondée en 1925. Avec une production de  par an (chiffres de 1976), c'était dans les années 1970-1980 le  français de bicyclettes. Renault en a été actionnaire à 90 % dans les années 1980. Intégrée à Cycleurope en 1991, elle devient propriété du groupe « Grimaldi Industri AB » (Suède) en 1996. La production de cadres est abandonnée au début des années 2000, l'usine ne faisant plus que de l'assemblage de vélos importés pour la grande distribution ( en 2004). Chroniquement menacée de fermeture, elle ne produit plus sous la marque Gitane, confiée à l'ancienne usine Peugeot de Romilly, mais sous les marques « Micmo », « EXS » et diverses marques de distributeurs, dont Nakamura pour Intersport qui la rachète en 2012 et la renomme Manufacture Française du Cycle.
 La compagnie des Cycles Gladiator, puis Clément-Gladiator (1896) — Le Pré-Saint-Gervais, . Fabricant de cycles et d'automobiles entre 1891 et 1920.
 Gnome et Rhône — Paris, . Pendant l'Occupation et jusqu'aux années 1950, la marque créa une gamme de vélos, majoritairement en Duralumin, un alliage très léger.
 Gottfried — Wittenheim, . Constructeur. Marque « Unic Sport ».
  — Chicago, . Marque Rambler.
 Gouirand — Levallois-Perret, .
 Grade9 — Chambéry, . Le constructeur de la marque est la société Atelier Titane. Vélos « standards » ou sur mesure.
 Grandeur
 Granville — Zaventem, . Appelée « Ludo » de 1928 à 2000.
 Griffon — Courbevoie, .
 John Griffiths — . Magasin au 5 avenue de la Grande-Armée, Paris.
 S. Griffiths & Sons — Wolverhampton, .
 Grisley
 Grosjean frères — Neuilly-Plaisance, . Commercialise les vélos Wanderer.
 F. H. Grubb — Brixton,  (1914). En 1920, la fabrication déménage à Croydon et, en 1926, à Twickenham. En 1935, FHG Ltd est créé à Wimbledon ; en 1947, le nom « F. H. Grubb » est à nouveau utilisé. En 1951, l'entreprise est rachetée par Holdsworth, qui utilise la marque Freddie Grubb jusqu'en 1978.
  — Winschoten, .
 GT — .
 Gudereit — .
 Guerciotti — Milan, . Des coureurs champions du monde avec cette marque de vélos : Roland Liboton, Vito Di Tano.
 La Guêpe (anciennement maison E. Lévy) — . 10 rue du Fer-à-Moulin, Paris.
 D. Guédon — Lyon, . Fabricant artisanal de vélos, de tandems de course et de voyage, randonneur, uniquement sur mesures, en acier et en acier/carbone.
 Guiller — Fontenay-le-Comte, . Marque « Origan ».
 Gurtner — Pontarlier, .
 Guyot — .

H 

 Hardy Cycle Company
 Harmon — Portland, .
 Harris, Beebe & Co
 Hase Bikes - — .Spécialisé dans les vélos couchés et les tandems. Connu pour être entrée dans le Livre Guinness des records pour avoir créé, en 2007, le plus long tandem au monde.
 Helios
 Hélium,  - sous-marque de Peugeot.
 Helkama — Helsinki,  (1905). Marques Jopo et « Velox ». Elle a également produit des cyclomoteurs.
  — ,  (1910).
 Hercules — Nuremberg,  (1886). Également fabricant de motos et de cyclomoteurs. Absorbé par le groupe néerlandais ATAG (devenu Accell) en 1996-1997.
 Helyett — Sully-sur-Loire,  (1919).
 Hermes,  - Marque de .
 René Herse — Levallois-Perret, . Constructeur artisanal réputé. Fabricant de pièces en Dural à partir de 1936 puis constructeur de bicyclettes haut de gamme et sur mesure (avec quelques pièces maison : freins, manivelles, potence, boulonnerie) de 1940 à la fin des années 1980.
 Fabrique nationale de Herstal — . Fabricant d'armes, de 1895 à 1927, la Fabrique nationale produit aussi des bicyclettes avant de construire également des engins motorisés (automobiles et camions à partir de 1900, motos à partir de 1901), tous destinés à l’armée mais aussi au grand public.
  — Tottenham, .
  — Amsterdam, .
 Hirondelle,  - Marque de la Manufacture d'armes et de cycles de Saint-Étienne.
 Histoire — Clermont-Ferrand,  (2014). Constructeur de vélo de voyage. Production très limitée (63 vélos en 2014).
 Holdsworth — Londres, . Créé par William Frank Holdsworth, maintenant détenu par , basé à Rotherham.
 Holley Hardy.

 Howe (& New Howe) Machine Company — Glasgow, . Fabricant de machines à coudre. Magasin au 48, Boulevard de Sébastopol, Paris.
  — Dayton et Richmond, . Marque « Huffy ». Fabricant de bicyclettes depuis 1894. Employait environ  au début des années 1970.
 Jordan Hufnagel — Portland, .
  — Beeston, .
 Compagnie des Automobiles et Cycles Hurtu — Albert, .
 Husqvarna —  (1903). Également fabricant de motos et de cyclomoteurs.

I 

  — Santa Cruz, . Fondé en 1981, c'est un des plus vieux fabricant de VTT.
 Intense
 Intercycle — La Roche-sur-Yon, . Fondé en 1985. Marque Arcade. Assemblage de vélos principalement destinés à la location. Une cinquantaine d’employés pour une production journalière de 200 à 400 vélos en 2010.
  — .
  —  - Fitchburg (Massachusetts).

J 

 Jean Thomann — .
 Jeep Bicycles — . 
 Jeep — . 
 Jeunet — Dole, . Elle a produit  en 1958 et possédait vers 1975 deux usines avec une capacité de production avoisinant les  par an.
 J.Guillem —  (Majorque). Entrepreneur d'origine hollandaise. Vélos en titane (cadres).
 Jussy & Co -  - Saint-Étienne, Loire, magasin 7 avenue de la Grande-Armée, Paris
 Jurassia — Bassecourt, .
 Jurax — Dole,  ; voir Onoto.
 Jaffre- .

K 

 Keating Cycles
 Kenwood Manufacturing Company —  - Chicago
 Kinfolk Bicycle Company —  - New York
 Kinesis — 
  — .
 Koga Miyata —  / 
 Komenda- 
 Kona — Vancouver, . Fondée en 1988.
 Koxx — Saint-Pierre-de-Chartreuse, . Fondée en 2000.
 Kristall - 
 Kroon — , marque de .
 Kross — Przasnysz, .
 KTM — Mattighofen, . Fondée en 1934. Également fabricant de motos.
 Kymris —  - 9 rue de la Pompe, Paris.
  —  - Birmingham.

L 

 Labor
 Lamy.
 Lapierre — Dijon, . Fondée en 1946. Production annuelle autour de  vers 1960. Ouverture d'une  en 1972 au sud de Dijon. Contrôlée depuis 1996 par le groupe Accell (Pays-Bas). Environ  assemblés en 2009.
 Lavigne.
 Laurin & Klement — Mladá Boleslav, , marque Slavia.
 Léa et Norma — Bruges, 
 Leader Fox — České Budějovice, , marque du groupe Bohemia Bike fondé en 1996 par Pavel Muller. Production annuelle de  et VAE en 2020.
 Leclerc.
  — Herstal, , marque de la Société Deprez-Joassart.
 Le Goff —  - Lisieux.
 René Le Grevès,  - Les cycles à la marque René Le Grevès, ancien coureur professionnel, étaient fabriqués par Mercier.
 Legnano — Milan, . Fondée par  — en 1908, rebaptisée Legnano (le nom de la ville natale de Bozzi), marque Aurora, achetée par Cycleurope dans les années 1990. Elle a également produit des motos.
 Lejeune —  - Paris (?) puis Maisons-Alfort (de 1974 à 1988). 
 Leleu - Lille puis Lomme (de 1981 à 1998).
Cycles Léon —  - Fabricant de cadres en titane. Propose aussi des vélos entièrement montés, sur mesure. Entreprise et marque créées par David Robert, ainsi que la marque Sauvage, davantage « prêt à porter ». 
 Lepeigneux.
 Levacon — Marcilly-sur-Seine, . fabricant artisanal de cadres acier, carbone, titane - essentiellement destinés à la course.
 E. Lévy — Paris, . 10 rue du Fer-à-Moulin, devient La Guêpe.
 Liberator —  - Pantin, créés en 1898, fabricant de bicyclettes, motos, tandems et tricars, racheté par La Française en 1909.
 Libéria — Grenoble, . Fondée en 1918, liquidée en 1996.
 Litespeed
  —  - Amsterdam, fusionne avec Simplex Machine en Rijwielfarben
 Lombardo — Aubagne, . fondée en 1953 par Louis Lombardo.
 Look Cycle — Nevers, . Montage de vélos sportifs. Activité venue compléter la fabrication de fixations de skis (depuis 1956) puis de pédales-cale-pieds automatiques et, depuis 1986, de cadres légers en fibres de carbone. Elle a racheté en 1999 la célèbre marque stéphanoise Vitus (tubes et cadres légers - la ligne de production a été reprise par Multidis). Production en partie délocalisée ;  à Nevers.
 Louis Garneau Sports — Saint-Augustin, , .
 Louvet frères et Cie — . 71 avenue de la Grande-Armée, Paris ; atelier au 6 rue Hergolèse à Puteaux, 1890.
 J.B. Louvet — Puteaux, . 8-12 rue Eichenberger (1919 – ), puis 21-23 rue Parmentier ().
 Lorette —  - Saint-Étienne.
 Lorraine.
 LRC La Merveilleuse.
 Lucifer.
 Lutetia —  - Paris.
 Luthy —  - Peoria (Illinois), fabricant, exporté en France par Felix Fournier & Knopf, magasin à Paris.
 Lyiang — . Un des plus grands constructeurs actuels.

M 

 MaFaG (Maschinenfabrik Gränichen AG), 
 Manufrance (après 1945), ou « Manufacture française d’armes et cycles » — Saint-Étienne, . Marque Hirondelle. Fabricant de bicyclettes de 1889 à 1980. Ce fut jusqu'au milieu du  le plus grand constructeur français de bicyclettes et l'un des rares à en produire lui-même la quasi-totalité des équipements. Une société coopérative de production et de distribution (SCOPD), créée par d’anciens salariés et installée dans d’autres locaux, a continué de monter des bicyclettes de marque « Manufrance » quelques années après la liquidation de la Manufacture.
 Magnat-Debon — Grenoble, . Constructeurs de motos et de vélos. L'entreprise a ouvert ses portes en 1893 et a cessé ses activités en 1962 :
 Manufacture de Vélocipèdie L. Debon constructeur  ;
 Manufacture Française de Bicyclettes — . La manufacture de Louis Debon devient la « Manufacture Française de Bicyclettes ».
 Manivelle — . Fabricant urbain de cycles basé à Strasbourg.
 Maison Tamboite Paris — . Fondée en 1912, la Maison Tamboite Paris crée des vélos d'exception qu'elle réalise dans ses ateliers, à la main et sur-mesure.
 Mario Schiano -  - Frattamagiore (Naples) Fabricant de bicyclettes depuis 1923.
 Manufacture Française du Cycle - Machecoul, . Nom donné à l'ancienne Manufacture Industrielle de Cycles et Motocycles (Micmo) après son rachat en 2013 par Intersport.
  — Californie, .
 Marche.
 Marinoni — , . Constructeur artisanal depuis 1974.
  — Nuremberg, .
 Matador — Rotterdam, . Marque de .
 Maxim — Munich, .
 Mead Cycle Company — Chicago, . Marque « Ranger » et « Miron ».
 Médinger.
Megamo - Girone, . Depuis 1987.
 Mercier — Saint-Étienne, . Fabricant d’équipements à partir de 1919, constructeur de bicyclettes à partir de 1930. Dépôt de bilan fin 1983. Une Société Nouvelle des Cycles Mercier prend la relève mais disparaît deux ans plus tard. La marque a fusionné avec France-Loire sous le nom de « Mercier-France-Loire » et est aujourd'hui exploitée par le groupe néerlandais Accell.
 Merida — . Fondé en 1972. Un des plus grands constructeurs actuels.
 Merlin —  - Haut de gamme. Cadres en titane.
 Messina.
 Météore — Mandeure, . Rachetée par Peugeot et regroupée avec Aiglon et Griffon.
 La Metropole — Paris et Saint-Étienne, . Marque « Acatène ».
 Michaux et Cie — .
 Micmo ou « Manufacture Industrielle de Cycles et Motocycles » — Machecoul, . Autre nom de la société des Cycles Gitane (à partir de 1958).
Mika Amaro, Cologne, . Constructeur de cycles urbains depuis 2009.
 Milder.
 Milders & fils — Quai de Jemmapes, Paris, . Marque « Le Cyclone », cycle sans chaine.
 Felix Minette
 Minerva — Bruxelles, .
 , Cykelfabriken Monark AB ou Monark AB — Varberg, . Fondée en 1908, Monark fusionne avec , à Uppsala, pour devenir Monark-Crescentbolagen (MCB). Monark fait partie aujourd’hui de Cycleurope.
 Mondia - .
 Monet-Goyon - Mâcon, .
 Moor - .
  - Steamboat Springs, .
 Motobécane-Motoconfort — Pantin, . Fondée en 1923. Elle a ouvert une seconde usine à Saint-Quentin en 1951 et une  à Rouvroy, dans la banlieue de Saint-Quentin, en 1961. Dépôt de bilan en 1983. Relance partielle sous le nom de MBK puis rachat par Yamaha en 1986. C'était, avec Peugeot, l'un des deux plus grands fabricants français de bicyclettes et de cyclomoteurs. Elle a également produit des motos. L'usine de Rouvroy existe toujours mais ne produit plus de bicyclettes.
 Moulton Bicycle Company - Bradford-on-Avon, .
 Moustache Bikes -  - Marque de vélos à assistance électrique (VAE) conçus et assemblés par la société Cycle ME à Golbey, près d’Épinal, dans les Vosges.

N 

 Naumann —  - Reichenberg, fondé par Joseph Hefter.
 Nancia.
 La New-York,  - 24 rue du Quatre-Septembre (Paris).
 Niesen - .
  —  - North Hollywood, California.
 Noble —  - Fabrication de cadres en acier, sur mesure.
 Noly —  - Lyon. 
 Norco —  - Fondée en 1964.
 Nordstjernan —  - Stockholm, marque de « Stjernvelocipeder » ().
 Norta — .
 Norman —  - Ashford.
 Northampton Cycle Co — Northampton (Massachusetts), .
 Neckarsulm Strickmaschinen Union (NSU) —  - Neckarsulm.
  — Uppsala,  - Nymans reprend « Hermes » en 1931, « Stjernvelocipeder » () en 1939, et fusionne en 1961 avec Monark-Crescentbolagen (MCB), aujourd'hui Cycleurope.

O 

 Oklö Cycles -  - Basée à Chavanod près d'Annecy. Vélos et vélos-cargos classiques ou à assistance électrique, conçus et assemblés en France.
 Olivier.
 Olympique Cycles — Saint-Romain-le-Puy, . Marque fondée en 1924 et rachetée en 1998 par Ange Création (monteur-importateur depuis 1985). Montage de bicyclettes ainsi que de roues et distribution de pièces détachées.
 Omega —  - avenue d'Italie, Paris.
 Omnium —  - Conflans.
 On-One - .
 Onoto —  - Dole.
 Onyx —  - fabriqué par Guerrier - Saint-Étienne.
 Opel —  - Rüsselsheim am Main.
 Opus (cycles) — .
 Orbea —  - Mallabia.
 Orbita —  - Fondé en 1971.
 Origan —  - Fontenay-le-Comte, constructeur Guiller frères.
 Origine Cycles — .
 Ormonde — .
 Ots.
 Oxford Bikes —  - Saint-Nicolas (Flandre-Orientale).
 Oyama — . Fondé en 1966. Une usine du groupe localisée à Shanghai (Chine) approvisionne notamment la marque b'Twin.

P 

  Panasonic Cycle — , anciennement National Jitensha Kōgyō
 Panorama —  (Québec).
 Paris.
Passoni —  - Fabricant de bicyclette basé en Lombardie, spécialiste du titane et du sur mesure.
Pashley -  - constructeur anglais depuis 1923.
 Patria — .
 Peerless -  - marque de S. Goodby & Sons - Wolverhampton.
 Petitjean.
Petit Breton —  - Ancienne marque de vélo reprise en 2019. Actuellement fabricant de cadre carbone sur mesure en Bretagne. 
La Petite Bretonne  -  - Plouay (Bretagne) - Ancienne marque de bicyclette. Constructeur : René Le Tohic.
  Peugeot —  - Beaulieu-Valentigney, près de Montbéliard, jusqu'en 1986 et, à partir de 1974, Romilly-sur-Seine, France. Peugeot fut fabricant de vélocipèdes dès 1882, avant même de se lancer dans la construction automobile. Sa division « Cycles et Motocycles » fut le plus solide et le plus durable fabricant de bicyclettes français. Elle a absorbé Terrot (Dijon) et Automoto (Saint-Étienne) à la fin des . Elle exploitait également les sous-marques « Helium » et « Talbot » (années 1970-1980). Lâchée par le Groupe PSA, la division Cycles a rejoint la holding Cycleurope en 1992, lui apportant la marque Cycles Peugeot et l'usine de Romilly. En 2004, la marque Cycles Peugeot est reprise par le groupe d'origine PSA mais la fabrication est désormais sous-traitée. L’usine de Romilly ( en 2011), qui n'appartient plus à Peugeot, assemble des bicyclettes pour différentes marques du groupe Cycleurope ainsi que pour la marque Cycles Peugeot. L'usine de Beaulieu, en grande partie démolie entre 1986 et 2001, a laissé la place à d'autres entreprises, dont deux équipementiers de l'automobile. Les anciennes usines Terrot et Automoto, reconverties elles aussi dans l'équipement automobile, sont vendues en 2000 à un groupe japonais sous le nom de KSDSE (Koyo Steering Dijon & St-Étienne).
 Phébus —  - Usine à Nantes, magasin à Paris. A fusionné avec Gladiator.
   —  - Shanghai.
 Cycles Philippe —  - Blois - Fondé en 1974. Montage de bicyclettes et distribution de pièces détachées.
  — Smethwick, Angleterre.

 Pinarello — .
   —  - Liège
 Planet Fun —  - Périgny, près de La Rochelle. Développement et assemblage de bicyclettes pour différentes marques ou distributeurs de 1997 à 2015. Distribue la Marque « Cube » en France.
  -  — Rotherham.
 Plasson —  - rue des Cloÿs, Paris
  —  - Boston, Hartford (Connecticut), puis Westfield (Massachusetts), renommé Westfield Manufacturing Company en 1916. Marque Columbia.
 Potier

 Poulain
 Poulet
 Raymond Poulidor - 
  -  — Amsterdam.
Preuss — .
 Psycho —  - Coventry - Constructeur Starley Frères.
 Puch — .
 Pure cycling - . Marque utilisée en Suisse par Canyon Allemagne, en raison de l'existence de la marque concurrente Canyon swiss.

Q 

  -  — Birmingham
 Quantum ou Qbikes -  — Marly, près de Valenciennes - Créée en 2001. Bureau d'études et de design, service logistique, unité de traitement de surfaces, de peinture, de montage de roues et de montage de vélos. Une cinquantaine de salariés en 2008 (ils avaient été 160 quelque temps auparavant). En liquidation judiciaire depuis .

R 

 Radon — .

 Raleigh —  - Nottingham - Fondée en 1887. Ce fut jusqu’aux années 1970 l’un des plus grands constructeurs mondiaux de bicyclettes, également producteur de véhicules légers à moteur (motos, cyclomoteurs…), avec des filiales importantes en Irlande, aux États-Unis et au Canada et d’étroites relations avec les équipementiers Sturmey-Archer (roulements), Brooks (selles) et Reynolds (tubes). Absorbée par BSA Cycles Ltd. en 1957 puis par Tube Investments Group en 1960, l’entreprise était par la suite unie aux marques de cycles « Triumph », « Philips », « Hercule », « Sun », « Armstrong » et « Norman », puis « Carlton ». De 1987 à 2000, Raleigh est progressivement passée sous le contrôle de Derby Cycles (Allemagne), qui en a délocalisé l’essentiel de la production. Revendue en 2000 au groupe Pon (Pays-Bas, marques « Gazelle » et « Cervélo »), la marque est depuis 2012 propriété du groupe Accell (). La dernière usine Raleigh a fermé en 2003.
 Rapid-Triumph.
 Ravat —  - Saint-Étienne - Marque Wonder. Fondée vers 1900, elle a fait faillite en 1956. Ce fut l'un des plus grands constructeurs français de bicyclettes (jusqu'à ). Il fabriquait lui-même la plupart des composants de ses bicyclettes. Jules Ravat était propriétaire de trois marques : Wonder, Ravat et Dainty.
 E. Ravasse -  — 99 rue de Crimée, Paris, 180 rue La Fayette, Paris, 148 route de Flandre, Pantin.
  —  - Dortmund.
 Regina —  - Albert (Somme).
 Regina Sport —  - Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Issue de Royal Asport.
 Reid, marque australienne créée en 2009.
 Resalb - .
 Rexor —  - Paris constructeur Louis Messner.
Ribble -  - Entreprise de fabrication artisanale de vélo depuis 1897.
 Georges Richard —  - Bordeaux - Marque « le trèfle à quatre feuilles ».
 Richardson —  - Chicago, Illinois. 
 Ridley —  - Paal-Beringen - Fondée en 1990. 
 Riese & Muller —  - Spécialisé dans les vélos cargo et VAE. 
 Ritchey (Tom) —  - Californie - Artisanal depuis 1972.
 Rivolier Père & Fils -  - Saint-Étienne - Manufacture d'armes et cycles, la production de cycles débuta en 1909. 
 Rochambeau
 Rochet —  de Lyon. La Société de Construction Vélocipédique du Rhône, est fondée par Edouard Rochet et Théodore Schneider en 1899. 
 Rocky Mountain — . 
 Rolley — . 
 Roler's -  - Angers (1922-1935).
 Roold — .
 Roques —  - 18 rue du Château-d'Eau, Paris.
 Rose Bikes —  - Marque de bicyclette et site de vente en ligne. Les produits Rose sont uniquement disponible en vente directe.
 Rouse —  - Peoria (Illinois).
 Roussel.
 Rouxel & Dubois -  — Suresnes - Ernest Archdeacon rachète les cycles Rouxel et Dubois en 1897. Il est alors représentante des automobiles Delahaye.
 Rover -  - L'entreprise a été fondée par James Starley et Josiah Turner en 1877 à Coventry au Royaume-Uni pour la construction de machines à coudre puis de bicyclettes à partir de 1869, qui furent les premières à être dites « de sécurité » avec des roues de même diamètre et la roue arrière entrainée par une transmission à chaîne
 Royal Asport —  - Oloron Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques). Créée fin des années 50 par les enfants de Joseph Habierre, le premier Espagnol ayant couru le Tour de France (1909 et 1901), fournisseur des vélos de l'équipe espagnole KAS en 1960 et 1961. L'atelier Royal Asport fut transformé en Regina Sport, qui devint un des plus grands fabricants de cycles français dans les années 80. La marque fut rachetée par MICMO-Gitane, puis disparu au début des années 2000. Royal Asport renait aujourd'hui, dans son berceau d'Oloron Sainte-Marie.
 Royal Enfield —  - Marque de la société Enfield Cycle Company, fondée en 1893, fabricant de motos, vélos, tondeuses à gazon et moteurs.
 Royal-Fabric —  - Saint-Étienne - Marque créée en 1910 par le constructeur J-B Barbier. Elle a équipé de nombreux coureurs individuellement, puis sponsorisé une équipe à partir de 1949 jusqu'en 1957.
  -  - Hasselt - fabrication de motos, cyclomoteurs et vélo.
 Royce-Union
  —  - fabricant britannique de bicyclettes, de selles de bicyclette, de moto et roues de voiture de sport, résultat de la fusion, en 1894, de deux fabricants de bicyclettes, Rudge cycle Co, de Coventry, fondée par Daniel Rudge de Wolverhampton et Whitworth Cycle Co de Birmingham, fondé par Charles Henry Pugh (1840-1901) et ses deux fils Charles Vernon et John.

S 

 S1NEO — .
 Sabbath — .
 Saint-Étienne Cycles —  - Saint-Étienne - Créée dans les années 1970 (regroupement de plusieurs petits constructeurs stéphanois ?). Absorbée par France-Loire en 1989.
 Sanpene -   - Fabricant au début du XXe s. 
 Santa Cruz —. Spécialisé dans les vélos tout-terrain et cross-country.
 Saracen Cycles — . 
 Saroléa —  - Herstal - Fabricant de bicyclettes à partir de 1892. Il a également produit des motos.
Sarto — , Fabricant de vélo en carbone sur mesure.
Sauvage -   - Lié au fabricant de cadres Léon. Vélo à cadres titane.
Saving —  - Quai de Valmy, Paris, 1903 - La marque équipe Gabriel Poulain pour le Championnats du monde de cyclisme sur piste 1905
  —  - Anvers. 

 Schauff — . Depuis 1932. Spécialiste du tandem.
Schindelhauer -  - Berlin - Constructeur de cycles urbains avec transmission à courroie depuis 2009.
 Schwalbe -  - Fabricant de pneumatique pour bicyclette et de fauteuil roulant.
 Schwinn Bicycle Company -  — Chicago - Fondée en 1895. C'était le plus grand fabricant des États-Unis (et probablement du monde) dans les années 1970.
 Scott —  puis Givisiez,  (2005).
 Scott Bicycle Works —  - Paris (Illinois). Marque Paris.
  — Dresde.
 Shand —  - Livingston - Fondée en 2003.
 Sibilia —  - Saint-Étienne, puis (à partir de 1958) Andrézieux-Bouthéon - Devenue France-Loire dans les années 1970, elle a produit  complètes et  en 1973.
 Simpel —  - Dernier fournisseur de l'armée suisse en vélos de dotation connu à ce jour (2012).
 Simplex Machine en Rijwielfarben —  - Amsterdam.
 Alex Singer —  - Levallois-Perret - Constructeur artisanal depuis 1938. Fabrication sur mesure et restauration.
  —  - Coventry.
 Sirius —  - Levallois-Perret - Marque du constructeur P.Cusset.
 Sparta —  - Apeldoorn - Fondée en 1917. Également fabricant de motos. Aujourd'hui intégrée au groupe Accell.
 Specialized Bicycle Components — .
 Speed Unlimited -  - Wayne (New Jersey) - Fabricant de BMX. 
 Speedwell Bicycle Manufacturing Company -  — Boston.
 Spherik — .
 La Souplette. Dans les années 1870, la mode du bois courbé apparaît dans le domaine du cycle avec la Souplette, tout en bois. 
 Staco -  - 
 Standard Cycle Company -  - Fort Smith (Arkansas) - Marque Pontiac. 
  —  - Créée par l'industriel Edward C. Stearns. Production de bicyclettes de 1893 à 1899.
 Stjernvelocipeder -  - Créé en 1896 par  à Stockholm, marques Nordstjernan, Polstjernan, Juno, Vesta, Kulm et Stjernan. Repris en 1939 par .
 Stella —  - Bassecourt - Marque fondée en 1924 par Georges Rebetez et reprise en 1934 par Camille Piquerez. La production cesse en 1950.
  ou Sterling Cycle Works —  - Chicago.
 Stevens — .
  -  — Rotterdam - Société de négoce importe et vend de nombreux produits techniques, allant des lubrifiants aux produits de consommation tels que bicyclettes, motos et cyclomoteurs, possède les marques Matador, Tourist, Kroon.
 Stollenwerk —  - Aix-la-Chapelle.
 Storck Bicycle GmbH - .
 Zim Strock & Cie —  - Amiens - Fondée en 1884

  —  - Milan - Fabricant italien de machines à coudre, de bicyclettes et de véhicules à moteur, fondée à Milan en 1874 par Giulio Prinetti et Augusto Stucchi. 
 Sunn —  - Saint-Gaudens.
  —  - Bloomington, Minnesota - Fabricant de vélos en acier depuis 1998.
 Sursee - .
 Svelte -  - Saint-Étienne - Manufacture d'Armes et Cycles de Saint-Étienne. 
 Swift —  - Coventry - 
 Swiss Olympic -  -
 Swissair —  - Bassecourt - Marque créée par Georges Rebetez en 1934 après la revente de Stella. Fabrique fermée en 1950.

T 

  -  — Castle Bromwich, Solihull - La division « Claud Butler » conçoit, fabrique et distribue des vélos sous les marques « the Boss », « Claud Butler », « CBR », « British Eagle », « Elswick », « Exile », « Falcon Cycles », « Holdsworth », « Scorpion », « Stinky », « Bitz » et « Townsend ».
 TDS Rad (Tour de Suisse Vélos) — .
 Tebag - .
 Tern —  - Vélos pliants.
 Terrot -   — Dijon - Fondée en 1887. Absorbée par Cycles Peugeot en 1959. Également fabricant de motos. 
 ThirtyOne —  - Valentine (Haute-Garonne) - Fondée en 2013. Fabrication de vélos électriques urbains élégants. 
 Thompson —  - Lessines - Fondé en 1921.
 Cycles Alphonse Thomann —  - Suresnes - Ne pas confondre avec la marque  (sans prénom) de la Société  (Alcyon).
 Tigra —  - 
 Time Sport —  - Voreppe - Fondé en 1987. Montage de vélos de course à partir de cadres légers et de diverses pièces à base de fibres de carbone de sa fabrication. Possède une seconde usine en Slovaquie.
 Titici -  — Asola - Fondé en 1961.
Tommasini —  - 
  — 
 Tourist -  - Marque de la société 
 Townsend’s Limited Cycles —  - Redditch - George Townsend commence la fabrication de bicyclette en 1886, à Hund End, sous sa propre marque, devient Enfield Manufacturing Company Ltd en 1893, adoptant la marque Royal Enfield.
 Trenga — 
 Trek —  - L'un des plus grands fabricants de vélos et de ses composants.
 Tridon —  - Sail-sous-Couzan, Loire
 Triumph -  — Coventry - Fondée en 1886. Également fabricant de motos.
 Edward K. Tryon & Company —  - Philadelphie

U 

 Union —  - Den Hulst - Entreprise fondée en 1904. Elle a aussi produit des vélomoteurs et des cyclomoteurs. En difficultés depuis les années 1980 (l'usine a brûlé en 1979), elle a été liquidée en 2001. La marque a été reprise en 2005 par DBG (Dutch Bicycle Group, Schiedam). À ne pas confondre avec l'équipementier allemand du même nom basé à Fröndenberg/Ruhr dans la Ruhr.
 Union Star -  — Gerlach.
 United Cruiser —  - La Roche-de-Glun - 
 Urago -  - Nice - Fondée par les parents de François Urago, à Nice, dans les . François et son frère Dominique ont géré l'entreprise et ont également géré l'équipe pro Urago jusqu'en 1955. 
 Utopia velo — .

V 

 Vanilla Bicycles
 Van Eschtel—
Van Nicholas  - Vélos exclusivement en titane (cadres). 
 Varna —  - Île Gabriola, Colombie-Britannique - 
 Compagnie parisienne des vélocipèdes - .
 VéloSoleX —  - Saint-Pierre-des-Corps - (début des années 1970).
 Verago -  - 
 Vicini - 

  —  - Nuremberg.
 H. Vigneron -  — 68 & 70 Boulevard de Sébastopol, Paris - Marque « Éole ».
 Vigor -  - Paris.
  —  - Wolverhampton - 
Viks -  - Vélo design Estonie
 Villiger —  - filiale de l'entreprise Trek.
 Viper -  — Liège.
 Vitus - /.
 Volkscycle.
 Voltaire -  - Paris - Voltaire développe et commercialise des vélos électriques au look vintage, pensés pour répondre aux exigences d'une utilisation urbaine au quotidien.

W 

  -  - Waltham (Massachusetts) - Fondée en 1893, fabrique des véhicules automoteurs après 1898, marques « Orient », « Waltham » et « Waltham-Orient ».
 Wanderer Werke AG -  — Chemnitz.
 Wawerley.
  —  - Wolverhampton - Créé dans les années 1860 par Henry Clarke, racheté par  en 1974. 
 Werner -  - 10 avenue de la Grande-Armée, Paris.
 F & J van Werven —  - Meppel.
 Western Wheel Works —  — Chicago.
  —  - Westfield (Massachusetts) - Marque Columbia.
 Victoria —  - Nuremberg.
  —  - Zeist - 
 Whitworth Cycle Co -  - Birmingham - Fondé par Charles Henry Pugh (1840-1901) et ses deux fils Charles Vernon et John.
 Whycycles —  Cadres en titane.

 Wilier — .
 Winora —  - Filiale du groupe Accel. Fabricant des VTT électriques « Haibike ».
 Wish One — .
 Wolff-American — .
 Wolseley Motors.
  — . En 1907,  a obtenu une licence pour construire en Italie, les vélos Wolseley. À partir de cet accord, est créé Wolsit, contraction de « Wolseley » et « Italiana ».  a également participé à l'accord, qui a établi une joint-venture avec Franco Tosi pour la commercialisation des vélos Wolsit, en Italie, dont il a eu l'exclusivité. Les usines Wolsit ont été inplantées à Legnano. En 1927, Wolsit a changé son nom pour « Legnano », avec Bozzi propriétaire unique, étant donné le contexte de la sortie de Franco Tosi de la joint-venture.
 Wonder —  - Saint-Étienne - Marque déposée en 1910 par Jules Ravat.

X

Y 

 Yamaha —  - Elle a absorbé Motobécane (devenu MBK) en 1986.
  -  — Colorado.
 Young Talent Industries (YT) —  - Créée en 2006 par Markus Flossmann.

Z 

 Zesar - .
 Zirvès.
 Zullo —  - Fabricant de cadres de vélo de course de haut de gamme. Fidèle à l'acier. A équipé l'équipe TVM dans les années 1990.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Alltricks

Liens externes 
  Bicycle Brands & Companies, sur le site The wheelmen.org
  3365 Bicycle Brands , sur le site The wheelmen.org
 Marques de vélos de route, sur bikeci.com

bicyclettes

fabricants de bicyclettes